

Onomastica
 Chou – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone
 Chou En-lai – politico, rivoluzionario, generale e diplomatico cinese
 Chou Tao – ginnasta cinese
 Chou Tien-chen – giocatore di badminton taiwanese
 Collin Chou – attore e artista marziale taiwanese
 Jay Chou – cantante e attore taiwanese
 Lawrence Chou – attore canadese
 Matthew Chou Bowman – giocatore di baseball statunitense
 Rosalie Matilda Kuanghu Chou, nota come Han Suyin – scrittrice e medico cinese
 Tracy Chou – informatica e attivista statunitense
 Vic Chou – attore, cantante e modello taiwanese
 Victor Chou – calciatore spagnolo naturalizzato taiwanese